Samsung SCH-E300 — стільниковий телефон фірми Samsung Electronics.

Схожі моделі 
 Motorola MS250
 Samsung SCH-E140
 LG VX6000
 SK SKY IM-6500
 LG VX5200

Див. також 
 Samsung Electronics

Посилання 
 Характеристики телефону Samsung SCH-E300  

E